En Pologne :
dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Porąbka, village du powiat d'Olkusz.
 Porąbka, village du powiat de Limanowa.

dans la voïvodie de Silésie :
Porąbka, siège de la gmina de Porąbka